FBA peut désigner :
 Forces belges en Allemagne, les forces d'occupation de la Belgique en Allemagne de l'Ouest durant la Guerre froide ;
 Franco-British Aviation Company, un constructeur aéronautique franco-britannique spécialisé dans la production d'hydravions ;
 Fellow of the British Academy.